GFL est un sigle qui peut signifier : 
 German Football League, le Championnat d'Allemagne de football américain ;
 Groupe mélanésien Fer de lance, une alliance de pays mélanésiens regroupant les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, Fidji, l'Indonésie (membre associé) et le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS).